Widescreen bezeichnet: 

 Anglizismus für Breitbildformat
 Anglizismus für Breitbildmonitor
 ein Album der Band RMB
 Widescreen (Zeitschrift), eine ehemalige Filmzeitschrift